Seepferd oder Seepferdchen steht für:
 Seepferdchen, eine Fischart
 Seepferd, ein mythisches Meerestier mit dem Vorderkörper eines Pferdes und einen fisch- oder schlangenförmigen Hinterleib – siehe Hippokamp
 Seepferd (Wappentier), zwei Formen eines Wappentieres (Seepferdchen und Seepferd) in der Heraldik
 Seepferdchen, Schwimmabzeichen für Frühschwimmer

Siehe auch:

 Sehpferdchen, die Werbefigur des NDR